Halk Bankası Spor Kulübü 2015-2016 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Halk Bankası Spor Kulübü 2015-2016 – stagione della squadra di pallavolo maschile